Bugna o bugnato – lavorazione muraria in pietra in architettura
 Bugna – woreda etiope nella regione degli Amara 
 Bugna – angolo della vela
 Menotti Bugna (1909 – ...) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano